Brockman Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Brockman Creek (Mary River), Nebenfluss des Chapman River (Durack River) in Western Australia
 Brockman Creek (Talga River), Nebenfluss des Talga River in Western Australia